Натуральне число 722
 722 рік до нашої ери
 722 рік нашої ери